Дулебы — многозначный термин.

 Дулебы  — славяне, проживавшие в VI—X веках на территории Западной Волыни, Паннонии и Южной Чехии (западнославянские дулебы). 
 Дулебы — западнославянское племя, жившее в IX веке в верхней части бассейна Влтавы.

См. также  
 Дулибы — украинское издательство.
 Дулибы